Liu Jun (né en 1968), joueur chinois de badminton
Liu Jun (née en 1969), joueuse chinoise de basket-ball